DMAX – rete televisiva statunitense 
 DMAX (Germania) – emittente televisiva tedesca 
 DMAX (Austria) – emittente televisiva austriaca 
 DMAX (Svizzera) – emittente televisiva svizzera 
 DMAX (Regno Unito e Irlanda) – emittente televisiva britannica ed irlandese 
 DMAX (Italia) – emittente televisiva italiana 
 DMAX (Asia) – emittente televisiva asiatica 
 DMAX (Spagna) – emittente televisiva spagnola